Folketingsvalget den 21. april 1953. Valget blev dog på Færøerne afholdt 7. maj 1953. Færøerne havde to mandater i Folketinget fra valget i 1947, før da éet fra 1850. Grønland fik plads i Folketinget første gang i september 1953. Største parti blev Socialdemokratiet.

(+/-) – Forskellen af antal pladser i Folketinget i forhold til fordelingen ved forrige valg.

1953-04-21
Politiske valg i 1953